1. hokejová liga SR 2015/16 byla dvacátou třetí sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku, které se zúčastnilo 12 týmů. Navíc Slovenský národní tým do 20 let. Týmy umístěny na 1.–8. po základní části postoupily do playoff. Play Out se nehrála, protože MHK Humenné se během sezóny odhlásil ze soutěže. Celkovým vítězem se stal tým HC Nové Zámky, který se utkal v baráži o ligu s klubem ŠHK 37 Piešťany a postoupil aj poražený finalista HC 46 Bardejov do baráži.

Systém soutěže 

V základní části každé družstvo odehrálo 44 zápasů (2× venku a doma) ale během sezóny se tým MHK Humenné odhlásil ze soutěže a sehrálo se 41 zápasů. Prvních osm týmů postoupilo do čtvrtfinále, které se hrálo na 3 vítězné utkání. Postupující ze čtvrtfinále odehráli semifinále taktéž na 3 vítězná utkání. Finálová série se hrála na 3 vítězné zápasy. Vítězný dve týmy playoff postoupili do baráže o ligu s posledním dvema týmemi Tipsport ligy. Týmy umístěné po základní části na 9.–12. místě hrály play-out systém každý s každým jednou doma a venku. Do této fáze si družstva přenesla vzájemné výsledky ze základní části. Nejhorší tým ze skupiny play-out putoval do baráže o 1. ligu s nejlepším týmem 2. ligy. Baráž se hrála na 4 vítězná utkání. V průběhu sezóny byl určen maximální počet zahraničních hráčů v klubu na 5.

Základní část

Playoff

Pavouk

Čtvrtfinále 
 HC 46 Bardejov – HC Topoľčany 3:1 (8:0,5:4PP,3:5,3:1)
 HC Nové Zámky – HC Dukla Senica 3:1 (2:1PP,1:2,3:2sn,3:2)
 MHk 32 Liptovský Mikuláš – HK Dukla Michalovce 3:2 (0:1,8:3,1:4,1:0,2:0)
 HC 07 Detva – HC 07 Prešov 3:1 (1:2PP,3:1,5:4,4:3)

Semifinále 
 HC 46 Bardejov – HC 07 Detva 3:0 (3:1,5:4,4:0)
 HC Nové Zámky – MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:0 (5:1,4:1,5:4)

Finále 
 HC 46 Bardejov – HC Nové Zámky 2:3 (1:2,2:1,2:4,6:4,0:1)

Baráž o ligu (Play-out) 

Původně měli hrát baráž čtyři týmu ale HK 36 HANT Skalica byla ze soutěže vyloučena kvůli finančním problémům a právě tento tým se považuje za sestupující. Baráž budou hrát pouze tři týmu poslední devátý tým po základní části Tipsport ligy a finalisté z 1. hokejove ligy SR. HC Nové Zámky postoupili do Tipsport ligy v baráži se zachránili i ŠHK 37 Piešťany. HC 46 Bardejov do Tipsport ligy nepostupuje.

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2015
Lední hokej v roce 2016